Le Hockey Club université Neuchâtel est le principal club de hockey sur glace de la ville de Neuchâtel, en Suisse. L'équipe évolue en .

Références 

Club de hockey sur glace en Suisse
Club sportif dans le canton de Neuchâtel